Ма́льми — фамилия.

 Мальми, Виола Генриховна (1932—2010) — хореограф, балетмейстер, заслуженный работник культуры РСФСР (1985), .
 Мальми, Хельми Ивановна (1911—1990) — балетмейстер, заслуженная артистка Карельской АССР (1957).